José Antonio Castro Mella (Madrid, 25 de octubre de 1963), más conocido como Pepe Castro, es un artista fotógrafo español contemporáneo especializado en retrato de autor y publicitario, conocido sobre todo por una extensa obra de retratos en blanco y negro a personas relevantes de la cultura y la sociedad española. Por su estilo directo y reconocible, Pepe Castro ha logrado en los últimos 20 años un merecido reconocimiento que le ubica entre los mejores fotógrafos españoles, dentro de esta especialidad de la fotografía.

Referente nacional en la fotografía de retrato, como docente imparte talleres, clases magistrales y charlas de motivación para fotógrafos, creadores y artistas visuales, y desde hace años es un ponente habitual en los eventos y congresos fotográficos más importantes de España y en prácticamente toda América Latina.  

Entre los personajes famosos retratados por Castro se encuentran algunos ya desaparecidos, como Mª Dolores Pradera, Eduardo Punset, Toni Leblanc, Luis Eduardo Aute, Enrique San Francisco , Nati Mistral, Arturo Fernández. Ha expuesto sus fotografías en diferentes salas de Madrid, Toledo, Nara (Japón), Costa Rica, Perú, Argentina, Actualmente la exposición itinerante "Vis a Vis" muestra 41 retratos en gran formato y alta calidad, forma parte del programa  'EnREDarte' y puede ser solicitada al servicio provincial de Educación y Cultura de la diputación de Albacete.  

En el campo del cine como productor en "Parking" cortometraje de ficción escrito y dirigido por él mismo con Fele Martínez, Mónica Regueiro, Mar Abascal y José Carabias como protagonistas. También productor asociado y protagonista en el documental "Semillas de Kivu" rodado en la RD del Congo. 

The Peace Shooter: o el fotógrafo de la paz es un proyecto fotográfico y documental en busca de testimonios y fotografías de diferentes mensajeros de paz alrededor del mundo. Hombres y mujeres de diferentes lugares, políticos, religiosos, activistas y los premiados con el Nobel de la Paz son los protagonistas a los que Castro entrevista y fotografía, como Julio María Sanguinetti (Uruguay) Juan Manuel Santos (Colombia) Rigoberta Menchu (Guatemala) Oscar Arias (Costa Rica) etc. Este proyecto ha sido el germen del cortometraje documental "Semillas de Kivu"  actualmente en proceso de montaje, que narra la historia de como Castro llega con su cámara hasta Bukavu en la República Democrática del Congo para fotografiar y conocer sobre el terreno el trabajo del Nobel de la Paz 2018, el Dr. Dennis Mukwege y la realidad de sus pacientes, mujeres que han sufrido la violencia de las guerrillas del país, utilizándolas como arma de guerra.  

Caras de la democracia: Proyecto fotográfico y documental sobre los encuentros con presidentes y expresidentes de distintos países, siempre electos democráticamente, para hablar con ellos sobre su experiencia en el tiempo de mandato y su repercusión en el ámbito de la democracia.  

Cada encuentro acaba con una sesión fotográfica para conseguir un retrato en blanco y negro del protagonista.

Historia 

Su abuelo materno, Eloy Mella fue director de fotografía en el cine español de los años 50 y 60 y participó en películas tan relevantes como Bienvenido, Mister Marshall o Un vampiro para dos.

Es miembro de la Real Academia de Córdoba, y de la Real Academia Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. COO de la Revista digital de fotografía DNG Photo Magazine.

Empieza a trabajar profesionalmente como fotógrafo en el año 2003, después de dejar otra actividad empresarial, para dedicarse de lleno a la fotografía. Acumula desde entonces una extensa trayectoria y reconocimientos, 

Embajador oficial de la prestigiosa marca Hasselblad de 2016 hasta 2018 uno de los pocos embajadores que la marca sueca tiene en el mundo y el primer fotógrafo español en conseguir este mérito 

En 2017 la compañía japonesa Olympus le incluye entre sus embajadores "Visionarios" en España.

El personal y marcado estilo tanto en gestión de la sesión como en la postproducción de sus imágenes en blanco y negro le han convertido sin duda en uno de los fotógrafos de referencia en España, mostrando en su obra retratos cercanos, sin distracciones y a veces duros, que se adentran y descubren la personalidad de cada uno de los retratados que posan delante de su objetivo.

En marzo de 2017 ha sido el primer fotógrafo español en dar una conferencia sobre su método de trabajo en el prestigioso centro de fotografía B&H en New York, batiendo récord de audiencia en directo, (9.500 personas en línea durante el evento)

Su blog, con multitud de retratos de caras conocidas sobre todo de la sociedad y la cultura española, se caracteriza por contar junto a cada fotografía con un breve texto donde describe de modo escueto y coloquial el encuentro con cada uno de estos personajes y como llega al resultado final, haciendo más apetecible la visita tanto a fotógrafos como a curiosos.

(En marzo de 2017 fue el primer fotógrafo en dar una conferencia en español sobre método de trabajo en el prestigioso centro de fotografía B&H New York, batiendo récord de audiencia en directo con más de 9.500 personas en línea durante el evento)

Fuera de España ha impartido conferencias, talleres y charlas en Nueva York, México, Nicaragua, Perú, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Argentina, Guatemala, Panamá etc.

En diciembre de 2019 comienza a colaborar con la plataforma Uppers de Mediaset con la serie "Rebelados", un novedoso formato de programa donde en cada episodio entrevista a un personaje célebre a quién al final acaba sometiendo a una sesión fotográfica.

En 2022 se estrena "Parking" un cortometraje de ficción escrito y dirigido por Castro, en el festival Abycine.

Méritos y obra 
 Miembro de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba
Miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo RABACHT
Miembro de la Worldwide Peace Organization
 COO de la revista digital de fotografía "DNG Photo Magazine"
 Visionario, embajador de la marca Olympus
Fundación Cultura es Paz, Director, fundador
 Premio Cadena Cope CLM 2015 a la trayectoria profesional
Fotógrafo freelance publicaciones, ABC, El Mundo, Esquire, Influencers
Fotógrafo y protagonista en la campaña "Lineas de Expresión" para Hyundai Motor Spain . Agencia Havas Group.
Director y presentador de "Los ReBelados" un programa de Uppers, Mediaset en donde entrevista a diferentes personajes del mundo de la cultura, el cine, deporte etc... acabando la entrevista en una sesión fotográfica.
Director y locutor del Podcast: "Ciudadano Quién" Entrevistas y grandes historias sobre fotografía, arte, actualidad y solidaridad.
Exposición "Vis a Vis" itinerante gestionada por diputación de Albacete. 41 retratos en gran formato de personajes muy conocidos de la sociedad española. Forma parte del programa  'EnREDarte' y puede ser solicitada al servicio provincial de Educación y Cultura de la diputación de Albacete.
 “Retratos de La Movida” Sala Madrid me Mata (Retratos de los personajes más relevantes de la movida Madrileña)
 Exposición permanente en el Museo del Humor (Casasimarro) Retratos de grandes humoristas.
 “Retratos de cine y teatro” (varias salas)
 “No seas cómplice” itinerante, con el Instituto de la mujer Castilla-La Mancha
 “Animal Portraits” (varias salas)
 Exposición de retratos de autor (San José de Costa Rica) (Buenos Aires, Argentina)
 Exposición sobre la España Medieval (conjunta) San José de Costa Rica

Libros publicados 
 FACES BOOK (Editorial Anaya)
 Penitentes (DB Comunicación)
 In Corpus (DB Comunicación)
 Vida Interior (DB Comunicación)

Notas y referencias

Enlaces externos 
  de Pepe Castro

Fotógrafos de España
Fotógrafos retratistas
Nacidos en Madrid